Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2005 vond plaats van 11 tot en met 17 april 2005 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravel­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Venus Williams was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Tatiana Golovin.

De als eerste geplaatste Lindsay Davenport bereikte de kwartfinale. Daarin speelde zij tegen de latere winnares – in het begin van de derde set moest zij echter de strijd staken, wegens een heupblessure.

De ongeplaatste Justine Henin-Hardenne uit België won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Jelena Dementjeva in twee sets. Henin-Hardenne wist voor de tweede keer het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste van 2005. Zij incas­seerde US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Iveta Benešová en Květa Peschke.

Het als tweede geplaatste Spaanse duo Conchita Martínez en titelverdedigster Virginia Ruano Pascual won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Tsjechi­sche koppel Iveta Benešová en Květa Peschke in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Martínez had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Ruano Pascual 31.

De Belgische Els Callens en Meilen Tu uit de Verenigde Staten bereikten de tweede ronde – daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2005
Charleston